A Don't Nod Entertainment SA (röviden: Dontnod Entertainment vagy DONTИOD) egy Francia videójáték-fejlesztő cég Párizsban. A 2008. júniusában alapított cég első címe Remember Me volt 2013-ban. A beruházások alacsony megtérülése miatt a Dontnod állami finanszírozás igényelt a Life Is Strange (2015) miatt. Az általuk kiadott további játékok közé tartozik a Vampyr, a The Awesome Adventures of Captain Spirit, a Life Is Strange 2, a Twin Mirror és a Tell Me Why.

Történelme

A Dontnod Entertainmentet Hervé Bonin, Aleksi Briclot, Alain Damasio, Oskar Guilbert és Jean-Maxime Moris alapította 2008. május 1-jén, néhány korábbi Criterion Games, Ubisoft és Electronic Arts alkalmazottal együtt.  A cég folyamatok növekedésének köszönhetően az eredetileg a Paris Gare de Lyon közelében fekvő stúdió a Quartier de La Chapelle-ben lévő jelenlegi irodába költözött.

A Dontnod bemutatkozó címe a Remember Me volt, amely eleinte PlayStation 3 exkluzív szerepjáték lett volna, de a Sony Interactive Entertainment 2011-ben elvesztette a játék jogait. Ugyanebben az évben a Gamescomon jelezték hogy új kiadót keresnek. A következő évben a Capcom megszerezte a jogokat, a játékot akció-kalandjátékként adták ki, amelyet több platformon is megjelentettek. 2014. januárjában a francia sajtóorgánumok arról számoltak be, hogy a Dontnod a Remember Me a piacon való gyenge szereplése miatt csődöt jelentett, a csődeljárás 2018. februárjában zárult le. 2014. júniusában a Dontnod bejelentette, hogy a Square Enix kiadóval közösen dolgoznak egy új játékon, amelyet később Life Is Strange néven adtak ki, a játék 2015-ben öt részre tagolva jelent meg. Kezdetben egy teljes hosszúságú címként tervezték, amelyet Dontnod saját maga publikált volna, de a Square Enix parancsára öt részre darabolták a játékot. A játék általában kedvező kritikákat kapott. 2017. májusában meghaladta a hárommillió eladott példányt. A Life Is Strange kritikai és kereskedelmi sikere után több kiadó is felkereste a Dontnodot.

A Dontnod 2016. júliusában jelentette be, hogy partnerséget kötött egy párizsi játékstúdióval a Hesaw-val, amelyben Oskar Guilbert vezetői szerepet töltött be. Ennek köszönhetően később a Dontnod Eleven nevet kapta, de független cég maradt. 2018. áprilisában a Dontnod regisztrálta magát a francia tőzsde szabályozó Autorité des marchés financiersnél, hogy részvénytársasággá váljon. A Dontnod 2016. elején kezdte meg a Life Is Strange 2 fejlesztését, miután elődje pénzügyileg sikeresnek bizonyult A Dontnod a Bandai Namco kiadóval együttműködve hozta létre a 2020. decemberében megjelenő Twin Mirror című kalandjátékot. A Twin Mirror-hoz hasonlóan, Dontnod az Xbox Game Studiosal is együtt dolgozott egy Xbox One exlúzív Tell Me Why című kalandjátékon. A Dontnod 2020. májusában bejelentette az kanadai új kanadai leányvállalatukat.
2021 januárjában a Dontnod bejelentette, hogy a Tencent 30 millió euróért részesedést vásárolt a cégben, azzal az indokkal, hogy tagot nevezzen ki igazgatóságukba. A beruházás lehetővé teszi a Dontnod számára, hogy továbbra is kiadják játékaikat, és terjeszkedjenek Kínában a mobil játékok piacán is.

Játékok

Fordítás

Jegyzetek

Videójáték-fejlesztő cégek
Franciaországi videójáték-fejlesztő cégek
Videójáték-kiadó cégek